Guanarteme puede referirse a:

 Un monarca de la isla de Gran Canaria antes de la conquista castellana.
 Un barrio de la ciudad española de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria).